Майоли — фамилия. Известные носители:
 Майоли, Ива
 Майоли, Моника